Аваи — означает:

 Аваи (футбольный клуб) — футбольный клуб в Бразилии.
 Аваи (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.